Марко Ди Лорето (; род. , Терни) — итальянский футболист, защитник.

Карьера 
Марко Ди Лоретто, воспитанник клуба серии D «Нарнезе», дебютировал в основе команды в 1991 году, в сезоне, в котором клуб вылетел в Эккелленцу, правда, уже в следующем сезоне возвращается. В 1995 году Ди Лорето перешёл в клуб «Ареццо», проделав с командой путь из серии D в серию С1. Затем транзитом через клуб «Витербезе», Ди Лорето переходит в «Перуджу», затем играет за «Фиорентину», а с лета 2006 года за «Торино».

Статистика

Ссылки 
 Профиль на torinofc.it 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Ареццо»
Игроки ФК «Витербезе»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Торино»